Домброва-Бялостоцка () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Сокульский повят, Подляское воеводство. Население — 12 939 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Багны
 Биты-Камень
 Бжозово
 Бжозово-Колёнья
 Грабово
 Гродзищаны
 Гжебене
 Хамулька
 Харасимовиче
 Харасимовиче-Колёнья
 Ячно
 Ялувка
 Нова-Каменна
 Стара-Каменна
 Стара-Каменна-Колёнья
 Киреевщизна
 Кропивно
 Кругло
 Кудеревщизна
 Левки
 Лозово
 Лозово-Колёнья
 Маловиста
 Малышувка
 Малышувка-Колёнья
 Медзяново
 Мосциха
 Неросьно
 Нова-Весь
 Новинка
 Ольша
 Осмоловщизна
 Острове
 Острове-Колёнья
 Пенчовлуки
 Подбагны
 Решковце
 Садек
 Садово
 Славно
 Стоцк
 Суходолина
 Шушалево
 Тшижечки
 Весолово
 Вёнзувка
 Врочиньщизна
 Звежинец-Малы
 Звежинец-Вельки
 Домброва-Бялостоцка
 Бжозовы-Борек
 Чарножечка
 Кашуба
 Нова-Каменна
 Острово
 Погожале
 Прохалино
 Ружанысток
 Стара-Каменна
 Зуйковщизна

Соседние гмины 
 Гмина Янув
 Гмина Липск
 Гмина Новы-Двур
 Гмина Сидра
 Гмина Суховоля
 Гмина Штабин

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подляского воеводства